Икнилдская дорога, Рыкнилдская улица () — римская дорога в Британии, которая начинается от Фосс-уэй в Буртан-он-зе-Вотэ, Глостершир () и заканчивается в Темплборо в Южном Йоркшире (). Она проходит через Олсетер, Стадли, Реддич, Метчли Форт, Бирмингем, Личфилд и Дерби.

Название 
Исторически дорога называлась Икнилдкая улица, но в XII веке получила название Рыкнилдкая улица, о чём честерский монах Ранульф Хигден написал в своём «Полихрониконе» в 1344 году. В настоящее время используются оба названия в сочетании с определением «улица» для того, чтобы отличать её от более старого одноименного пути, Иклнидского пути, дороги железного века, ведущей из Норфолка в Дорсет. Сохранённую часть римской дороги можно увидеть в парке Саттон в Бирмингеме.

Современный маршрут 
Большая часть улицы используется современными дорогами, более всего — трассой A38 из Личфилда в Дерби; на многих участках сохранено название «Икнилдская улица», однако не везде это верно.

На участке из Личфилда в Дерби дорога проходит парк Стратт и римский форт парка Стратт; на этой территории сделан ряд керамических находок, хранящихся в Музее и художественной галерее Дерби.

Примечания

Ссылки 
 Birmingham Roman Roads Project (Hosted by the University of Birmingham)
 Metchley Fort, Birmingham 
 Derby City Council list of Scheduled Ancient Monuments
 Full text of Roman Roads in Britain, Thomas Codrington

Римские дороги
Римская Британия